Tigranes (noble persa), aquemènida que dirigí tropes a l'exèrcit de Xerxes I de Pèrsia que van envair Grècia el 480 aC
 Tigranes (fill de Tigranes II), príncep d'Armènia 
 Tigranes I d'Armènia, rei d'Armènia (159-123 aC)
 Tigranes II d'Armènia «el gran», rei d'Armènia (95-55 aC)
 Tigranes III d'Armènia, rei d'Armènia (20-12 aC)
 Tigranes IV d'Armènia, rei d'Armènia (12-5 aC i 4 aC-1 dC)
 Tigranes V d'Armènia, rei d'Armènia (6-10 o 11)
 Tigranes VI d'Armènia, rei d'Armènia (58-63)
 Tigranes VII d'Armènia, rei d'Armènia (339-c.350)